Натуральне число 1900
 1900 рік до нашої ери
 1900 рік нашої ери
 Двадцяте століття (фільм, 1976) (Novecento, інша назва — «1900») — фільм Бернардо Бертолуччі.